Marcello Caetano
 Caetano (busmerk)